Hörstmann ist der Familienname folgender Personen:
 Helmuth Hörstmann (1909–1993), deutscher Arzt und Oberbürgermeister von Celle 1973–1985

 Walter Hörstmann (1898–1977), Oberbürgermeister von Celle 1945–1946

Siehe auch:
 Horstmann